Карер Карре́р (фр. Carrère) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 
 Зорац Карер (), також відомий як Караундж () — доісторичний мегалітичний комплекс, розташований неподалік від міста Сісіан марзу (області) Сюнік, Вірменія.